Бусаевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Клепиковском районе Рязанской области.

Административный центр — село Бусаево.

История 
Бусаевское сельское поселение образовано в 2006 г путём объединения Бусаевского, Головановского и Гришинского сельских округов.

Население 
Перепись населения 2020 - 561

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Клепиковского района
Сельские поселения Рязанской области